The Man in the High Castle steht für:

 The Man in the High Castle, Originaltitel von Das Orakel vom Berge, Roman von Philip K. Dick (1962)
 The Man in the High Castle (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2015–2019)